Zagati – cognome italiano
 Gabriele Zagati – ex calciatore italiano